Le fard, un terme de l'islam qui désigne ce qui est obligatoire ;
 Le fard, un produit de cosmétique destiné aux paupières ou aux joues.